

Cinéma 

 The Look of Love est le titre original du film britannico-américain A Very Englishman, réalisé par Michael Winterbottom sorti en 2013.

Musique

Album 

 The Look of Love est un album de Diana Krall sorti en 2001.

Chanson 
 The Look of Love est une chanson de Dusty Springfield sortie en 1967 ;
 The Look of Love, est une chanson du groupe ABC sortie en 1981, tirée de l'album The Lexicon of Love ;
 The Look of Love est une chanson de Madonna sortie en 1987.